Aleksandr Vladimirovitch Martynovitch (en ) ou Aliaksandr Ouladzimiravitch Martynovitch (en ) est un footballeur biélorusse né le  à Minsk. Il joue au poste de défenseur avec l'équipe russe du Rubin Kazan.

Biographie

En club 
Aleksandr est un joueur formé au FK Dinamo Minsk. Après deux ans en équipe réserve il découvre l'équipe première en 2006 avec une première apparition dans le championnat biélorusse.

Il devient très vite un titulaire en puissance malgré son jeune âge dans la défense de Minsk.

En sélection nationale 
Martynovitch est régulièrement appelé dans les équipes jeunes de Biélorussie (-17, -19 et espoirs). Il participe même au Championnat d'Europe de football espoirs 2009, il y joue un match ce qui reste un mauvais souvenir puisque lors de ce match il marque un but contre son camp contre la Suède.

Le , lors du match amical contre le Monténégro il honore sa première sélection avec la Biélorussie en étant titulaire mais est remplacé à la mi-temps par son compatriote Dmitry Verkhovtsov.

Palmarès

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du FK Krasnodar
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Naissance en août 1987
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie